

29001–29100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 29001 || 2615 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Eos || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 29002 || 2708 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 29003 || 2760 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 29004 || 2767 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 29005 || 2784 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 29006 || 3091 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 29007 || 4022 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 29008 || 4044 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 29009 || 4074 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 29010 || 4100 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 29011 || 4184 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 29012 || 4285 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 29013 || 4291 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 29014 || 4536 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 29015 || 4544 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 29016 || 4591 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 29017 || 4601 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 29018 || 6062 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 29019 || 6095 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 29020 || 6274 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 29021 || 6613 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 29022 || 6630 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 29023 || 6667 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 29024 || 6685 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 29025 || 6710 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 29026 || 6774 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 29027 || 7587 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 29028 || 9097 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 29029 || 9549 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=030 bgcolor=#FAFAFA
| 29030 || 1034 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 29031 || 1132 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 29032 || 2059 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 29033 || 2085 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 29034 || 2149 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 29035 || 2214 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 29036 || 3075 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 29037 || 3165 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 29038 || 4030 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 29039 || 4514 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 29040 || 1002 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 29041 || 1050 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 29042 || 1426 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 29043 || 2024 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 29044 || 2154 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 29045 || 2255 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 29046 || 2268 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 29047 || 2278 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 29048 || 3069 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 29049 || 3083 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 29050 || 3333 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 29051 || 4212 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 29052 || 4258 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 29053 Muskau || 4466 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Juno || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 29054 || 5097 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 29055 || 5118 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 29056 || 1055 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 29057 || 1083 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 29058 || 2077 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 29059 || 2151 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 29060 || 2157 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 29061 || 2193 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 29062 || 2324 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 29063 || 2369 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 29064 || 3129 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 29065 || 3447 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 29066 || 3527 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 29067 || 3856 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 29068 || 4234 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 29069 || 4310 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 29070 || 4316 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 29071 || 5048 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 29072 || 5089 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 29073 || 5130 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=074 bgcolor=#E3E3E3
| 29074 || 5160 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=075 bgcolor=#FFD5EA
| 29075 || 1950 DA || 22 fev 1950 || Mount Hamilton || C. A. Wirtanen || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 29076 ||  || 4 out 1972 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 29077 || 1975 SR || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 29078 ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 29079 || 1975 XD || 1 dez 1975 || Cerro El Roble || C. Torres, S. Barros || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 29080 Astrocourier || 1978 RK || 1 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 29081 Krymradio ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Mitidika || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 29082 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=083 bgcolor=#E3E3E3
| 29083 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || Brangane || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 29084 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 29085 Sethanne || 1979 SD || 17 set 1979 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 29086 ||  || 4 ago 1980 || Siding Spring || Edinburgh Obs. || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 29087 ||  || 1 nov 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 29088 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 29089 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=090 bgcolor=#E3E3E3
| 29090 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=091 bgcolor=#E3E3E3
| 29091 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 29092 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 29093 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=094 bgcolor=#FAFAFA
| 29094 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 29095 ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 29096 ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 29097 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 29098 ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 29099 ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 29100 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|}

29101–29200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 29101 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 29102 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 29103 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 29104 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 29105 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 29106 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 29107 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 29108 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 29109 ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 29110 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 29111 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 29112 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 29113 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 29114 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 29115 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 29116 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 29117 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 29118 ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Mitidika || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 29119 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 29120 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 29121 ||  || 23 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 29122 Vasadze ||  || 24 dez 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 29123 ||  || 2 set 1983 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 29124 ||  || 28 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 29125 Kyivphysfak ||  || 17 dez 1984 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 29126 ||  || 11 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 29127 ||  || 24 mar 1985 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 29128 ||  || 13 set 1985 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 29129 ||  || 6 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 29130 ||  || 9 mar 1986 || Siding Spring || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 29131 ||  || 27 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || Mitidika || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 29132 Bradpitt ||  || 22 jan 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 29133 Vargas ||  || 29 mai 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 29134 || 1987 RW || 12 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 29135 ||  || 21 set 1987 || Smolyan || E. W. Elst || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 29136 ||  || 25 set 1987 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 29137 Alanboss ||  || 18 out 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 29138 ||  || 20 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 29139 || 1988 CP || 15 fev 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 29140 ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 29141 ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 29142 ||  || 15 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || Mitidika || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 29143 || 1988 DK || 22 fev 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 29144 || 1988 FB || 16 mar 1988 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 29145 || 1988 FE || 16 mar 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 29146 McHone || 1988 FN || 17 mar 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=147 bgcolor=#FAFAFA
| 29147 || 1988 GG || 11 abr 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 29148 Palzer || 1988 JE || 10 mai 1988 || La Silla || W. Landgraf || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 29149 ||  || 9 set 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 29150 ||  || 2 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 29151 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 29152 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 29153 ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 29154 ||  || 3 nov 1988 || Brorfelde || P. Jensen || Phocaea || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 29155 || 1988 XE || 2 dez 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 29156 || 1989 CH || 3 fev 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 29157 Higashinihon ||  || 11 mar 1989 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 29158 ||  || 2 mar 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 29159 || 1989 GB || 2 abr 1989 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 29160 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 29161 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 29162 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 29163 ||  || 26 set 1989 || Calar Alto || J. M. Baur, K. Birkle || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 29164 || 1989 UA || 20 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 29165 ||  || 26 out 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 29166 ||  || 3 nov 1989 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 29167 ||  || 29 nov 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 29168 || 1990 KJ || 20 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 29169 ||  || 22 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 29170 ||  || 27 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || Brangane || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 29171 ||  || 28 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 29172 ||  || 23 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 29173 ||  || 24 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 29174 ||  || 20 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 29175 ||  || 20 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=176 bgcolor=#E3E3E3
| 29176 ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 29177 ||  || 13 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 29178 ||  || 13 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 29179 ||  || 14 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=180 bgcolor=#FFDAB5
| 29180 ||  || 22 set 1990 || Palomar || B. Roman || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 29181 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 29182 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=183 bgcolor=#FAFAFA
| 29183 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 29184 ||  || 17 set 1990 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 29185 Reich ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 29186 Lake Tekapo ||  || 26 out 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 29187 Lemonnier ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 29188 ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 29189 Udinsk ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 29190 ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 29191 ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 29192 ||  || 11 nov 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 29193 Dolphyn ||  || 18 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 29194 ||  || 16 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 29195 ||  || 16 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=196 bgcolor=#88F2FF
| 29196 Dius || 1990 YY || 19 dez 1990 || McGraw-Hill || R. P. Binzel || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 29197 Gleim ||  || 15 jan 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Chloris || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 29198 Weathers || 1991 DW || 18 fev 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 29199 Himeji || 1991 FZ || 17 mar 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 29200 ||  || 20 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || Phocaea || 
|}

29201–29300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 29201 ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 29202 ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 29203 Schnitger ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 29204 Ladegast ||  || 11 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 29205 ||  || 11 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 29206 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 29207 ||  || 6 set 1991 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 29208 Halorentz ||  || 9 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 29209 ||  || 12 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 29210 Robertbrown ||  || 4 set 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 29211 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 29212 Zeeman ||  || 10 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 29213 || 1991 SJ || 29 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 29214 Apitzsch ||  || 2 out 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 29215 || 1991 UE || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 29216 ||  || 2 nov 1991 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 29217 ||  || 4 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 29218 || 1992 AY || 4 jan 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 29219 || 1992 BJ || 24 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 29220 Xavierbaptista ||  || 30 jan 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 29221 ||  || 28 jan 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 29222 ||  || 29 jan 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 29223 ||  || 23 fev 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 29224 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 29225 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 29226 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 29227 Wegener ||  || 29 fev 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 29228 || 1992 EC || 2 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 29229 ||  || 10 mar 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 29230 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 29231 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 29232 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 29233 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 29234 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 29235 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 29236 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || Mitidika || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 29237 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 29238 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 29239 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 29240 ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 29241 ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 29242 ||  || 23 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || Juno || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 29243 ||  || 3 mai 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 29244 Van Damme ||  || 26 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 29245 || 1992 PZ || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 29246 Clausius || 1992 RV || 2 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 29247 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 29248 ||  || 27 set 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 29249 Hiraizumi ||  || 26 set 1992 || Geisei || T. Seki || Themis || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 29250 Helmutmoritz ||  || 24 set 1992 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 29251 ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 29252 Konjikido ||  || 25 jan 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 29253 || 1993 DN || 21 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 29254 ||  || 25 mar 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Ursula || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 29255 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 29256 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 29257 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 29258 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 29259 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 29260 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 29261 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 29262 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 29263 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || Brangane || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 29264 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 29265 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 29266 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 29267 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 29268 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 29269 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 29270 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 29271 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 29272 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 29273 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 29274 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 29275 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 29276 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=277 bgcolor=#E3E3E3
| 29277 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 29278 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 29279 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 29280 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=281 bgcolor=#E3E3E3
| 29281 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 29282 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 29283 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 29284 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=285 bgcolor=#E3E3E3
| 29285 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 29286 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 29287 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 29288 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 29289 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 29290 ||  || 24 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 29291 || 1993 JX || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 29292 Conniewalker ||  || 24 mai 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 29293 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 29294 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 29295 ||  || 19 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 29296 ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 29297 ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 29298 Cruls ||  || 16 set 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || Juno || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 29299 ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 29300 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

29301–29400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 29301 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 29302 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 29303 ||  || 11 out 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 29304 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 29305 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 29306 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 29307 Torbernbergman ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 29308 ||  || 20 out 1993 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 29309 ||  || 15 nov 1993 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 29310 ||  || 15 nov 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 29311 Lesire ||  || 16 jan 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas || Phocaea || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 29312 ||  || 21 jan 1994 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 29313 || 1994 CR || 4 fev 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=314 bgcolor=#88F2FF
| 29314 Eurydamas ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 29315 ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 29316 ||  || 7 jun 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 29317 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 29318 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 29319 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 29320 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 29321 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 29322 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 29323 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 29324 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 29325 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 29326 ||  || 2 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 29327 ||  || 28 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 29328 Hanshintigers ||  || 13 out 1994 || Kiso || Kiso Obs. || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 29329 Knobelsdorff ||  || 5 out 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=330 bgcolor=#FAFAFA
| 29330 || 1994 UK || 31 out 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Mitidika || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 29331 ||  || 28 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 29332 || 1994 VE || 1 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 29333 ||  || 8 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 29334 || 1994 XJ || 3 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 29335 || 1994 XL || 3 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 29336 ||  || 31 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 29337 Hakurojo ||  || 6 jan 1995 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 29338 ||  || 2 jan 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 29339 || 1995 BA || 19 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Chloris || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 29340 || 1995 BF || 23 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 29341 ||  || 25 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 29342 ||  || 3 fev 1995 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 29343 ||  || 1 fev 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Phocaea || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 29344 || 1995 DX || 20 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 29345 Ivandanilov ||  || 22 fev 1995 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 29346 Mariadina ||  || 25 fev 1995 || Asiago || M. Tombelli || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 29347 Natta || 1995 EU || 5 mar 1995 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 29348 Criswick || 1995 FD || 28 mar 1995 || Climenhaga || D. D. Balam || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 29349 ||  || 23 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 29350 ||  || 31 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 29351 ||  || 25 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 29352 || 1995 JR || 1 mai 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 29353 Manu || 1995 OG || 19 jul 1995 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi || Brangane || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 29354 ||  || 19 jul 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 29355 Siratakayama ||  || 28 ago 1995 || Nanyo || T. Okuni || Brangane || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 29356 Giovarduino ||  || 25 set 1995 || Pleiade || P. Antolini || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 29357 ||  || 16 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 29358 ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 29359 || 1996 BK || 16 jan 1996 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 29360 ||  || 18 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 29361 Botticelli || 1996 CY || 9 fev 1996 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 29362 Azumakofuzi ||  || 15 fev 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 29363 ||  || 14 fev 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 29364 || 1996 DG || 18 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 29365 ||  || 23 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 29366 ||  || 16 fev 1996 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 29367 ||  || 13 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 29368 ||  || 20 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 29369 ||  || 21 mar 1996 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=370 bgcolor=#FAFAFA
| 29370 ||  || 18 mar 1996 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 29371 ||  || 22 mar 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=372 bgcolor=#FAFAFA
| 29372 || 1996 GA || 5 abr 1996 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 29373 Hamanowa ||  || 14 abr 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 29374 Kazumitsu ||  || 13 abr 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 29375 ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 29376 ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 29377 ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 29378 ||  || 18 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 29379 ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 29380 ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 29381 ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 29382 ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 29383 ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 29384 ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 29385 || 1996 JT || 13 mai 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 29386 ||  || 10 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 29387 ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 29388 ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 29389 || 1996 LZ || 13 jun 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 29390 ||  || 11 jun 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 29391 Knight || 1996 MB || 17 jun 1996 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 29392 ||  || 16 jun 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 29393 ||  || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 29394 Hirokohamanowa ||  || 12 jul 1996 || Nanyo || T. Okuni || Phocaea || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 29395 ||  || 5 ago 1996 || Haleakalā || AMOS || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 29396 ||  || 6 ago 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 29397 ||  || 13 set 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 29398 ||  || 15 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 29399 ||  || 15 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 29400 ||  || 5 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

29401–29500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 29401 Asterix || 1996 TE || 1 out 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 29402 Obelix ||  || 14 out 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 29403 ||  || 5 out 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 29404 Hikarusato ||  || 9 out 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 29405 ||  || 4 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 29406 ||  || 10 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=407 bgcolor=#FFDAB5
| 29407 || 1996 UW || 20 out 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 29408 ||  || 3 nov 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 29409 ||  || 14 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 29410 ||  || 15 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 29411 ||  || 20 nov 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 29412 ||  || 27 nov 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 29413 ||  || 2 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 29414 ||  || 2 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 29415 ||  || 7 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 29416 ||  || 7 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 29417 ||  || 6 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 29418 ||  || 11 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 29419 Mládková ||  || 13 jan 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 29420 Ikuo ||  || 9 jan 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 29421 ||  || 9 jan 1997 || Chichibu || N. Satō || Juno || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 29422 ||  || 9 jan 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 29423 ||  || 9 jan 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 29424 ||  || 29 jan 1997 || Sormano || A. Testa, P. Chiavenna || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 29425 ||  || 13 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 29426 ||  || 11 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 29427 Oswaldthomas ||  || 7 mar 1997 || Linz || E. Meyer || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 29428 Ettoremajorana ||  || 31 mar 1997 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 29429 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 29430 Mimiyen ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 29431 Shijimi ||  || 12 abr 1997 || Yatsuka || H. Abe || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 29432 Williamscott ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 29433 ||  || 30 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 29434 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 29435 Mordell ||  || 8 mai 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 29436 ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 29437 Marchais ||  || 7 jun 1997 || Castres || A. Klotz || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 29438 || 1997 MV || 26 jun 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 29439 Maxfabiani ||  || 28 jun 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 29440 ||  || 28 jun 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 29441 ||  || 2 jul 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 29442 ||  || 8 jul 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 29443 Remocorti ||  || 13 jul 1997 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 29444 ||  || 6 jul 1997 || Moriyama || Y. Ikari || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 29445 || 1997 PH || 1 ago 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 29446 Gouguenheim || 1997 PX || 4 ago 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 29447 Jerzyneyman ||  || 12 ago 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 29448 Pappos || 1997 QJ || 23 ago 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 29449 Taharbenjelloun ||  || 29 ago 1997 || Colleverde || V. S. Casulli || Phocaea || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 29450 Tomohiroohno ||  || 28 ago 1997 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=451 bgcolor=#FFDAB5
| 29451 ||  || 2 set 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 29452 ||  || 3 set 1997 || Majorca || Á. López J., R. Pacheco || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 29453 ||  || 5 set 1997 || Majorca || Á. López J., R. Pacheco || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 29454 ||  || 9 set 1997 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 29455 ||  || 23 set 1997 || Ondřejov || P. Pravec, M. Wolf || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 29456 Evakrchová ||  || 24 set 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 29457 Marcopolo ||  || 25 set 1997 || Pianoro || V. Goretti || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 29458 Pearson ||  || 30 set 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 29459 ||  || 29 set 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 29460 ||  || 30 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 29461 ||  || 30 set 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 29462 ||  || 29 set 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 29463 Benjaminpeirce || 1997 TB || 2 out 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 29464 Leonmiš ||  || 5 out 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 29465 ||  || 3 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 29466 ||  || 8 out 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 29467 Shandongdaxue ||  || 15 out 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 29468 || 1997 UC || 20 out 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 29469 ||  || 25 out 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 29470 Higgs ||  || 26 out 1997 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 29471 Spejbl ||  || 27 out 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 29472 Hurvínek ||  || 27 out 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 29473 Krejčí ||  || 21 out 1997 || Ondřejov || P. Pravec, L. Kotková || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 29474 ||  || 25 out 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 29475 ||  || 29 out 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 29476 Kvíčala ||  || 31 out 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 29477 Zdíkšíma ||  || 31 out 1997 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 29478 ||  || 28 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 29479 ||  || 1 nov 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 29480 ||  || 1 nov 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 29481 ||  || 6 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 29482 ||  || 6 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 29483 Boeker ||  || 3 nov 1997 || Solingen || B. Koch || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 29484 Honzaveselý ||  || 9 nov 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 29485 ||  || 2 nov 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 29486 ||  || 2 nov 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 29487 ||  || 14 nov 1997 || Xinglong || SCAP || Phocaea || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 29488 || 1997 WM || 18 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 29489 || 1997 WQ || 18 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 29490 Myslbek || 1997 WX || 19 nov 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 29491 Pfaff ||  || 23 nov 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 29492 ||  || 23 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 29493 ||  || 23 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 29494 ||  || 19 nov 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 29495 ||  || 27 nov 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 29496 ||  || 19 nov 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 29497 ||  || 23 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 29498 ||  || 30 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 29499 ||  || 30 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 29500 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

29501–29600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 29501 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 29502 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 29503 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || Meliboea || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 29504 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 29505 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#F1F1F1
| 29506 || 1997 XM || 3 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 29507 || 1997 XV || 3 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 29508 Bottinelli ||  || 7 dez 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 29509 ||  || 17 dez 1997 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 29510 ||  || 21 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 29511 ||  || 21 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 29512 ||  || 25 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 29513 ||  || 25 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=514 bgcolor=#E3E3E3
| 29514 Karatsu ||  || 25 dez 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 29515 ||  || 27 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 29516 ||  || 27 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 29517 ||  || 30 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 29518 ||  || 31 dez 1997 || Lime Creek || T. Houlden, E. Ross || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 29519 ||  || 29 dez 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 29520 ||  || 31 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 29521 ||  || 31 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 29522 ||  || 29 dez 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 29523 ||  || 29 dez 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 29524 || 1998 AE || 3 jan 1998 || Oaxaca || J. M. Roe || Pallas || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 29525 || 1998 AF || 2 jan 1998 || Moriyama || Y. Ikari || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 29526 || 1998 AV || 5 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 29527 ||  || 5 jan 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 29528 Kaplinski ||  || 10 jan 1998 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 29529 || 1998 BM || 18 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 29530 || 1998 BT || 19 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 29531 ||  || 19 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 29532 ||  || 19 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 29533 ||  || 19 jan 1998 || Les Tardieux || M. Boeuf || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 29534 ||  || 24 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 29535 ||  || 25 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 29536 ||  || 23 jan 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 29537 ||  || 24 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 29538 ||  || 25 jan 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 29539 ||  || 26 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 29540 ||  || 28 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 29541 ||  || 28 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 29542 ||  || 29 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 29543 ||  || 29 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 29544 ||  || 30 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 29545 ||  || 26 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 29546 ||  || 31 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 29547 ||  || 25 jan 1998 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 29548 ||  || 19 jan 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 29549 ||  || 25 jan 1998 || Cima Ekar || M. Tombelli, A. Boattini || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 29550 ||  || 25 jan 1998 || Cima Ekar || M. Tombelli, G. Forti || Phocaea || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 29551 ||  || 5 fev 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 29552 Chern ||  || 15 fev 1998 || Xinglong || SCAP || Maria || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 29553 ||  || 6 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 29554 ||  || 6 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 29555 MACEK || 1998 DP || 18 fev 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 29556 ||  || 21 fev 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 29557 ||  || 22 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 29558 ||  || 22 fev 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=559 bgcolor=#E3E3E3
| 29559 ||  || 22 fev 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 29560 ||  || 22 fev 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 29561 Iatteri ||  || 21 fev 1998 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 29562 Danmacdonald ||  || 22 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 29563 ||  || 24 fev 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 29564 ||  || 2 mar 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 29565 Glenngould || 1998 FD || 17 mar 1998 || Les Tardieux || M. Boeuf || — || 
|-id=566 bgcolor=#FFDAB5
| 29566 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 29567 ||  || 26 mar 1998 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 29568 Gobbi-Belcredi ||  || 25 mar 1998 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 29569 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 29570 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 29571 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 29572 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 29573 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 29574 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 29575 Gundlapalli ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 29576 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 29577 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 29578 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 29579 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Eunomia || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 29580 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 29581 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 29582 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 29583 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 29584 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 29585 Johnhale ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 29586 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 29587 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 29588 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=589 bgcolor=#E3E3E3
| 29589 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 29590 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 29591 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 29592 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 29593 ||  || 22 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 29594 ||  || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 29595 ||  || 26 abr 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 29596 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 29597 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 29598 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=599 bgcolor=#E3E3E3
| 29599 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 29600 ||  || 19 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

29601–29700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 29601 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 29602 ||  || 1 jun 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=603 bgcolor=#88F2FF
| 29603 ||  || 19 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 29604 ||  || 24 ago 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 29605 ||  || 27 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 29606 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 29607 Jakehecla ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 29608 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 29609 Claudiahuang ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 29610 Iyengar ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 29611 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 29612 Cindyjiang ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 29613 Charlespicard ||  || 16 set 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 29614 Sheller ||  || 22 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 29615 ||  || 26 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 29616 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 29617 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 29618 Jinandrew ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 29619 Kapurubandage ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 29620 Gurbanikaur ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 29621 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 29622 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 29623 ||  || 30 set 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 29624 Sugiyama || 1998 TA || 2 out 1998 || Mishima || M. Akiyama || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 29625 ||  || 14 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 29626 ||  || 13 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 29627 ||  || 13 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 29628 ||  || 10 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 29629 ||  || 26 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 29630 ||  || 29 out 1998 || Xinglong || SCAP || Phocaea || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 29631 Ryankenny ||  || 28 out 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 29632 ||  || 19 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 29633 Weatherwax ||  || 10 nov 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 29634 ||  || 10 nov 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 29635 ||  || 9 nov 1998 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 29636 ||  || 11 nov 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 29637 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 29638 Eeshakhare ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 29639 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 29640 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 29641 Kaikloepfer ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 29642 Archiekong ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 29643 Plücker ||  || 15 nov 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 29644 ||  || 11 nov 1998 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 29645 Kutsenok ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 29646 Polya || 1998 WJ || 16 nov 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 29647 Poncelet || 1998 WY || 17 nov 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 29648 ||  || 19 nov 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 29649 ||  || 23 nov 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 29650 Toldy ||  || 23 nov 1998 || Modra || A. Galád, P. Kolény || — || 
|-id=651 bgcolor=#FAFAFA
| 29651 ||  || 22 nov 1998 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 29652 ||  || 26 nov 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 29653 ||  || 27 nov 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 29654 Michaellaue ||  || 18 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 29655 Yarimlee ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 29656 Leejoseph ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 29657 Andreali ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 29658 Henrylin ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 29659 Zeyuliu ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 29660 Jessmacalpine ||  || 18 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 29661 ||  || 18 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 29662 ||  || 18 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 29663 Evanmackay ||  || 18 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 29664 ||  || 25 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 29665 ||  || 25 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 29666 ||  || 28 nov 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 29667 || 1998 XF || 1 dez 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 29668 Ipf || 1998 XO || 9 dez 1998 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 29669 ||  || 11 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 29670 ||  || 12 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 29671 ||  || 9 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 29672 Salvo ||  || 12 dez 1998 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 29673 ||  || 13 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 29674 Raušal ||  || 15 dez 1998 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 29675 ||  || 15 dez 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 29676 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 29677 ||  || 15 dez 1998 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 29678 ||  || 10 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 29679 ||  || 11 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 29680 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#F1F1F1
| 29681 Saramanshad ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 29682 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 29683 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 29684 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 29685 Soibamansoor ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 29686 Raymondmaung ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 29687 Mohdreza ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 29688 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 29689 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 29690 Nistala ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 29691 ||  || 11 dez 1998 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 29692 ||  || 11 dez 1998 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 29693 || 1998 YC || 16 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 29694 || 1998 YG || 16 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 29695 || 1998 YH || 16 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 29696 Distasio || 1998 YN || 16 dez 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 29697 ||  || 16 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 29698 ||  || 17 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 29699 ||  || 19 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 29700 Salmon ||  || 19 dez 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|}

29701–29800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 29701 ||  || 20 dez 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 29702 ||  || 23 dez 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 29703 ||  || 22 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 29704 ||  || 23 dez 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 29705 Cialucy ||  || 26 dez 1998 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 29706 Simonetta ||  || 25 dez 1998 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 29707 ||  || 22 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 29708 ||  || 22 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 29709 ||  || 9 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 29710 ||  || 9 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 29711 ||  || 12 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 29712 ||  || 9 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 29713 ||  || 10 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 29714 ||  || 10 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 29715 ||  || 13 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 29716 ||  || 13 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 29717 ||  || 13 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 29718 ||  || 11 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 29719 ||  || 13 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 29720 ||  || 13 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 29721 ||  || 13 jan 1999 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 29722 ||  || 14 jan 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 29723 ||  || 14 jan 1999 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=724 bgcolor=#F1F1F1
| 29724 ||  || 15 jan 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 29725 Mikewest ||  || 15 jan 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 29726 ||  || 9 jan 1999 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 29727 ||  || 15 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 29728 ||  || 14 jan 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 29729 ||  || 18 jan 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 29730 ||  || 18 jan 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 29731 ||  || 19 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 29732 ||  || 19 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 29733 ||  || 18 jan 1999 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 29734 ||  || 21 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 29735 ||  || 21 jan 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 29736 Fichtelberg ||  || 21 jan 1999 || Drebach || J. Kandler || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 29737 Norihiro ||  || 21 jan 1999 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 29738 Ivobudil ||  || 23 jan 1999 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 29739 ||  || 16 jan 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 29740 ||  || 19 jan 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 29741 ||  || 24 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 29742 ||  || 24 jan 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 29743 ||  || 26 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || Phocaea || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 29744 ||  || 16 jan 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 29745 Mareknovak ||  || 16 jan 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 29746 ||  || 18 jan 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#FAFAFA
| 29747 Acorlando ||  || 18 jan 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 29748 ||  || 19 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 29749 || 1999 CN || 5 fev 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 29750 Chleborad ||  || 8 fev 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 29751 ||  || 9 fev 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 29752 ||  || 10 fev 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 29753 Silvo ||  || 10 fev 1999 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 29754 ||  || 12 fev 1999 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 29755 ||  || 12 fev 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 29756 ||  || 12 fev 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 29757 ||  || 13 fev 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 29758 ||  || 13 fev 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 29759 ||  || 12 fev 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 29760 Milevsko ||  || 15 fev 1999 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 29761 ||  || 13 fev 1999 || Montelupo || M. Tombelli, S. Bartolini || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 29762 Panasiewicz ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 29763 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 29764 Panneerselvam ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 29765 Miparedes ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 29766 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 29767 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 29768 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 29769 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 29770 Timmpiper ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 29771 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 29772 Portocarrero ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 29773 Samuelpritt ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 29774 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 29775 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 29776 Radzhabov ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 29777 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 29778 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 29779 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#FFDAB5
| 29780 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 29781 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 29782 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 29783 Sanjanarane ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 29784 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 29785 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 29786 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 29787 Timrenier ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 29788 Rachelrossi ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 29789 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 29790 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 29791 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 29792 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 29793 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 29794 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 29795 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 29796 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 29797 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 29798 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 29799 Trinirussell ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 29800 Valeriesarge ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

29801–29900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 29801 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 29802 Rikhavshah ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 29803 Michaelshao ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 29804 Idansharon ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 29805 Bradleysloop ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 29806 Eviesobczak ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 29807 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 29808 Youssoliman ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 29809 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=810 bgcolor=#F1F1F1
| 29810 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 29811 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 29812 Aaronsolomon ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 29813 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 29814 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 29815 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 29816 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=817 bgcolor=#FAFAFA
| 29817 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 29818 Aryosorayya ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 29819 ||  || 11 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 29820 ||  || 13 fev 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 29821 ||  || 17 fev 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Phocaea || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 29822 ||  || 19 fev 1999 || Zeno || T. Stafford || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 29823 ||  || 20 fev 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 29824 Kalmančok ||  || 23 fev 1999 || Modra || L. Kornoš, J. Tóth || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 29825 Dunyazade ||  || 20 fev 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 29826 ||  || 23 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 29827 ||  || 18 fev 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 29828 ||  || 16 fev 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 29829 Engels ||  || 14 mar 1999 || Monte Agliale || M. M. M. Santangelo || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 29830 ||  || 14 mar 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 29831 ||  || 13 mar 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 29832 Steinwehr ||  || 15 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 29833 || 1999 FJ || 16 mar 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 29834 Mariacallas ||  || 17 mar 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 29835 ||  || 16 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 29836 ||  || 16 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 29837 Savage ||  || 21 mar 1999 || Prescott || P. G. Comba || Brangane || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 29838 ||  || 20 mar 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 29839 ||  || 19 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 29840 ||  || 18 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 29841 ||  || 19 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 29842 ||  || 20 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 29843 ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 29844 ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 29845 Wykrota ||  || 22 mar 1999 || Wykrota || C. Jacques || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 29846 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 29847 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 29848 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 29849 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 29850 Tanakagyou ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 29851 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 29852 Niralithakor ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 29853 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 29854 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 29855 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 29856 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 29857 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 29858 Tlomak ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 29859 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 29860 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 29861 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 29862 Savannahjoy ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=863 bgcolor=#F1F1F1
| 29863 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 29864 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 29865 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 29866 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 29867 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 29868 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 29869 Chiarabarbara ||  || 4 abr 1999 || San Marcello || A. Boattini, G. D'Abramo || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 29870 ||  || 11 abr 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 29871 ||  || 7 abr 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 29872 ||  || 15 abr 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 29873 ||  || 10 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 29874 Rogerculver ||  || 14 abr 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 29875 ||  || 14 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 29876 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 29877 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 29878 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 29879 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 29880 Andytran ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 29881 Tschopp ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 29882 ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 29883 ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 29884 ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 29885 ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 29886 Randytung ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 29887 ||  || 6 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 29888 ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 29889 ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 29890 ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 29891 ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 29892 ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 29893 ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 29894 ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 29895 ||  || 11 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=896 bgcolor=#F1F1F1
| 29896 ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 29897 ||  || 7 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 29898 ||  || 19 abr 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 29899 ||  || 20 abr 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=900 bgcolor=#E3E3E3
| 29900 ||  || 17 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

29901–30000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 29901 ||  || 19 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 29902 ||  || 16 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 29903 ||  || 17 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 29904 ||  || 17 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 29905 Kunitaka ||  || 21 abr 1999 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 29906 ||  || 16 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 29907 || 1999 JD || 1 mai 1999 || Monte Agliale || M. Ziboli || Phocaea || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 29908 ||  || 6 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 29909 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 29910 Segre ||  || 14 mai 1999 || Prescott || P. G. Comba || Brangane || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 29911 ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 29912 ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 29913 ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 29914 ||  || 15 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 29915 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 29916 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 29917 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 29918 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 29919 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 29920 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#F1F1F1
| 29921 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 29922 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 29923 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 29924 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 29925 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 29926 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#F1F1F1
| 29927 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 29928 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 29929 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 29930 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 29931 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 29932 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 29933 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 29934 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 29935 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 29936 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 29937 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 29938 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 29939 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 29940 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 29941 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 29942 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 29943 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 29944 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 29945 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 29946 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 29947 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 29948 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 29949 ||  || 15 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 29950 Uppili ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 29951 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 29952 Varghese ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 29953 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 29954 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 29955 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 29956 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 29957 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 29958 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 29959 Senevelling ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 29960 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 29961 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Eunomia || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 29962 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 29963 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 29964 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 29965 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 29966 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 29967 ||  || 15 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 29968 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 29969 Amyvitha ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 29970 || 1999 KQ || 16 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 29971 || 1999 KT || 16 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 29972 Chriswan ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 29973 ||  || 12 jun 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 29974 ||  || 8 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 29975 ||  || 8 jun 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=976 bgcolor=#88F2FF
| 29976 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=977 bgcolor=#88F2FF
| 29977 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 29978 Arthurwang ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 29979 Wastyk ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 29980 Dougsimons ||  || 30 set 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=981 bgcolor=#DFDFFF
| 29981 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 29982 Sarahwu ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 29983 Amyxu ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 29984 Zefferer ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 29985 ||  || 10 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 29986 Shunsuke ||  || 3 dez 1999 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 29987 Lazhang ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 29988 Davidezilli ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 29989 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 29990 ||  || 13 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 29991 Dazimmerman ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 29992 Yasminezubi ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 29993 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 29994 Zuoyu ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 29995 Arshavsky ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 29996 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 29997 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 29998 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 29999 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 30000 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (25001)–(30000) (IAU Minor Planet Center)

029